Arriana kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Arriana, kommun, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Rodópis, 
 Arrianá, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Rodópis,